Агафо́н () — мужское имя.

 Агафон — мужское русское личное имя греческого происхождения; восходит к др.-греч. Ἀγάθων — «добро, благо»

В древнегреческой мифологии 
Агафон (Агатон) — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от наложницы. Имя a-ka-to (Агафон) встречается в микенских текстах. См. Список детей Приама.

Известные носители 
 Агафон (IV в. до н. э. — 324 г. до н. э.) — военачальник Александра Македонского, командир одрисской конницы из Фракии
 Агатон (447—401 г. до н. э.) — греческий трагик.
 Агафон (вторая половина IV века) — преподобный, пустынник египетский.
 Агафон (ок. 577(?) — 681) — римский папа в 678—682 годах.
 Агафон — патриарх Иерусалимский в 950—964 годах.
 Агафон (XVI век) — новгородский священник, составитель Пасхалии на 8-ю тысячу лет от сотворения мира.
 Агафон Чудотворец, Агафон Печерский (XIII—XIV века) — православный святой, монах Печерского монастыря
 Агафон (Опанасенко) (род. 1977) — архиерей Русской православной церкви, епископ Коктебельский.

 Этим именем назывались также два мученика, память которых совершается 10 января и 14 февраля (по юлианскому календарю).